Шэньянский метрополитен — метро в Шэньяне, провинция Ляонин, КНР. Создание метрополитена — один из самых крупных и затратных проектов, начатых в Шэньяне в последние годы. В основе проекта логотипа — сочетание китайского иероглифа «чжун» (середина) с буквами английского алфавита «S» и «M», давшими название Шэньянскому метро (). На всех станциях установлены платформенные раздвижные двери.

Строительство 
Шэньян — один из немногих городов Китая, который строился и развивался с учётом планов строительства метрополитена. Первый план сооружения метрополитена появился в 1940 году, когда японская компания выдвинула проект создания 52-километровой сети метро. Вновь программа появилась лишь в 1965 году, когда правительство КНР, исходя из военных нужд, решило создать сеть метро в четырёх крупнейших на тот момент городах Китая — Пекине, Шанхае, Тяньцзине и Шэньяне. Однако, до начала «культурной революции» было создано только два метрополитена — в Пекине и Тяньцзине. Шанхайский метрополитен был запущен в 1993 году, а в связи с кризисными явлениями в региональной экономике, проект строительства метрополитена в Шэньяне был отложен. В начале 1990-х предлагался альтернативный проект легкорельсового транспорта, однако он также не получил развития. После того, как в 2000-е гг экономика вышла на неплохие темпы развития, проект метрополитена появился вновь — в 2005 году был одобрен план строительства метро в Шэньяне.
 23 сентября 2009: Линия 1, Шисаньхаоцзе — Теси гуанчан (12 станций), испытательный период
 27 сентября 2010: Линия 1, Шисаньхаоцзе — Лимин гуанчан (10 станций), открыт для пассажиров

Открытие 
Открыт 27 сентября 2010 года, одновременно с метро в Чэнду. Тестовая эксплуатация отдельных участков начата 23 сентября 2009 в преддверии празднования 60-летия КНР.

Линии 
Четыре линии, длина 116 км, 91 станция, проходят с запада на восток (линия 1), с севера на юг (линия 2)  с северо-запада на юго-восток ближе к юго-западу(линия 9) и северо-востоку (линия 10).

Проезд 
Проезд осуществляется по пластиковым карточкам, которые при выходе должны быть возвращены через электронный турникет.
Стоимость проезда в юанях (CNY, RMB):

0 - 6км - 2

6 - 10км - 3

10 - 14км -	4

14 - 21км -	5

21 - 28км - 6

более 28км - 7

Планы 
Линия 4 также строится .

К 2024 году анонсировано достижение протяжённости линий в 267 км. К 2024 году планируется достроить ещё 4 крупных участка (восточный участок линии 1, южный участок линии 2, первые участки линий 3 и 6).

Ссылки 
Официальный сайт компании Шэньянский метрополитен

Галерея

Примечания 

Метрополитены по алфавиту
Метрополитены Китая